Michail Gortschakow ist der Name folgender Personen:

 Michail Dmitrijewitsch Gortschakow (1792–1861), Feldmarschall der russischen Armee und Oberbefehlshaber im Krimkrieg
 Michail Iwanowitsch Gortschakow (1838–1910), russischer Erzpriester, Jurist und Hochschullehrer